Klingsor (illusionist), een Belgische illusionist
 Klingsor (Parsifal), een personage uit de opera Parsifal van Richard Wagner
 Klingsors letzter Sommer, een novelle van Hermann Hesse
 En busca de Klingsor, een boek van Jorge Volpi